Annie Miller peut désigner :
 Annie Miller (1945-), une productrice de films, réalisatrice, scénariste et actrice française ;
 Annie Miller (1835-1925), une modèle d'artistes anglaise ;
  (1977-), une joueuse de tennis américaine.